EDDF est un sigle qui signifie :
 Engagement de développement de la formation, (contrat État-branche professionnelle), (voir formation professionnelle continue en France)

EDDF est un code qui signifie :
 aéroport de Francfort, aéroport de Francfort-sur-le-Main (Allemagne), selon le code OACI des aéroports
 selon le code AITA des aéroports, l'aéroport de Francfort a pour code : FRA

Sigle de 4 caractères
Code

Codes OACI des aéroports